Список озёр, находящихся на территории центральноафриканского государства Чад

Примечания 

 
Чад